Лас Аурас има више значења:

 Лас Аурас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Аурас (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Аурас (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Аурас (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Аурас (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Аурас (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Аурас (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику